Campionato Sammarinese (2013/2014) - dwudziesta dziewiąta edycja jedynej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino. 
Rozgrywki rozpoczęły się 13 września 2013, a zakończyły 27 maja 2014 finałem o mistrzostwo ligi. 
Obrońcą tytułu był Tre Penne. Mistrzostwo po raz trzeci w swej historii zdobyła La Fiorita.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 15 drużyn, walczących o tytuł mistrza San Marino w piłce nożnej. 
Uczestnicy rozdzieleni zostali na 2 grupy (8 i 7 zespołów) – każda z drużyn rozegrała po dwa mecze z przeciwnikami w swojej grupie oraz po jednym z zespołami innej grupy (razem, odpowiednio 21 lub 20 spotkań). 
3 najlepsze drużyny z obu grup awansowały do rundy play-off, której zwycięzca został mistrzem kraju i otrzymał prawo gry w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA, 
zaś przegrany finalista mógł wystąpić w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA. 
Zdobywca Pucharu San Marino 2013/2014 otrzymał prawo gry w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

Z uwagi na brak niższej klasy rozgrywkowej, żadna z drużyn nie została zdegradowana. Nastąpiły jednak zmiany w składzie grup sezonu zasadniczego w porównaniu z poprzednim sezonem:
 z grupy A do B przeniesiono zespoły: La Fiorita, Cailungo i Juvenes/Dogana;
 z grupy B do A przeniesiono zespoły: Tre Fiori, Tre Penne, Fiorentino i Domagnano.
Zamieniono ponadto liczbę drużyn należących do danej grupy – w sezonie 2013/2014 w grupie A wystąpiło 8 zespołów, w B – 7.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Play-off 

Oznaczenia: (M) – Mistrz. = eliminacje do Ligi Mistrzów;  = eliminacje do Ligi Europy.

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|I runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|II runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|III runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|IV runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|V runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Finał

|}

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Bibliografia 
 
 Campionato Sammarinese 2013/2014 - rsssf
 Campionato Sammarinese 2013/2014 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Campionato Sammarinese 
 Strona domowa Sanmaryński Związek Piłki Nożnej 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2013 w San Marino
2014 w San Marino